«Знак Зорро» — название художественного фильма:
 «Знак Зорро» — фильм 1920 года с участием Дугласа Фэрбенкса.
 «Знак Зорро» — фильм Рубена Мамуляна 1940 года с участием Тайрона Пауэра.
 «Знак Зорро» — фильм Натана Джурана 1963 года с участием Шона Флина.